Лахесис может означать:
 Лахесис — одна из древнегреческих мойр, богинь судьбы.
 Лахесис, или  () — род южноамериканских ядовитых змей, назван в честь богини Лахесис.
 (120) Лахесис — крупный астероид главного пояса, принадлежащий к тёмному спектральному классу C, назван в честь богини Лахесис.

 Лапландская Лахесис: путешествие в Лапландию () — название первого издания дневниковых записей Карла Линнея (оригинальное название сочинения — Iter Lapponicum).